27-я бригада

 27-я отдельная бригада национальной гвардии (Украина)

Пехотные бригады
 27-я Курсантская стрелковая бригада - сформирована 19 октября 1941 года, в июле 1942 года переформирована в 316-ю сд (2ф)
 27-я стрелковая бригада (2-го формирования) - 13 августа 1942 года переименована из отдельной бригады пограничных войск НКВД, 27 мая 1943 года обращена на формирование 201-й сд (2ф)
 27-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада

Танковые бригады
 27-я отдельная лёгкая танковая бригада - с февраля 1941 года на её базе была сформирована 28-я танковая дивизия (СССР)
 27-я гвардейская танковая бригада

Военно-морские бригады
 27-я отдельная бригада подводных лодок

Ракетные бригады
 27-я ракетная бригада
 27-я отдельная реактивная артиллерийская бригада (Украина)

Горнопехотные бригады
 27-я горнопехотная бригада

Артиллерийские бригады
 27-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада
 27-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада (1-го формирования)
 27-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада (2-го формирования)